Maulschelle steht für:

 umgangssprachlich eine Ohrfeige
 veraltet eine Maultasche
 Maulschelle (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch